W Polsce
 Koźmin – część miasta Jaworzno
 Koźmin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Koźmin – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy 
 Koźmin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko 
 Koźmin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew 
Koźmin – gromada w powiecie krotoszyńskim
 Koźmin – gromada w powiecie tureckim

 Inne
 Koźmin – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Koźmin Wielkopolski